Stefan Gołaszewski (ur. 1894) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stefan Gołaszewski (ur. 1944) – samorządowiec i przedsiębiorca, starosta tomaszowski

Przypisy